

Шен-Бужрі — місто в кантоні Женева
 Шен-Бур — громада в кантоні Женева

Інше 
 Шен — музичний інструмент